Kessel (tetera o caldera en alemán, también, de forma figurada encerrona) puede referirse a:

Encerronas 
 Kessel de Korsun, cerco alemán de la ciudad ucraniana de Korsun-Shevchenkivskyi en 1944;
 Kessel de Stalingrado, etapa de la Batalla de Stalingrado en que las fuerzas alemanas y aliadas de estos se quedaron atrapadas en Stalingrado en 1943.

Apellido 
 Barney Kessel (1923 – 2004), guitarrista de jazz estadounidense;
 Emilio Kessel  (n. 1997), jugador de fútbol profesional en Argentina, partícipe en misión imposible 4, ganador de medalla de oro en lanzamiento de bala;
 Georgina Kessel Martínez (n. 1950), economista y política mexicana;
 Joseph Kessel, escritor francés.

Otros 
 Kessel, planeta del universo ficticio de Star Wars.